Georg Grabner ist der Name folgender Personen:

* Georg Grabner auf Joslowitz († 1487), österreichischer Edelmann und Herrschaftsbesitzer
 Georg Grabner (Politiker, I), deutscher Politiker, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft 
 Georg Grabner (Politiker, 1952) (* 1952), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern